Le hupda (aussi écrit jupda ou appelé maku) est une langue maku parlée au Brésil, en Amazonie, dans la région du Rio Papurí et du Rio Tiquié, en Colombie, par  Hupda.

Écriture 
Plusieurs orthographes ont été développées pour l’écriture du hupda, dont notamment l’orthographe d’Erickson, Erickson et Frank de 1993, ou l’orthographe de Ramirez de 2006.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues amérindiennes
 Langues maku

Liens externes 
 

Inventaire de langues
Inventaire de langues amérindiennes
Langue maku
Langue amérindienne en Amérique du Sud
Langue amérindienne au Brésil
Langue amérindienne en Colombie